Unholy steht für:

 Unholy (finnische Band), ehemalige finnische Death- und Doom-Metal-Band
 Unholy (US-amerikanische Band), US-amerikanische Melodic-Death-Metal- und Metalcore-Band
 Unholy (Kiss-Lied), Lied von Kiss
 Unholy (Sam-Smith-Lied), Lied von Sam Smith und Kim Petras